Indução magnética pode se referir a:
 Indução eletromagnética
 Campo magnético B é às vezes chamado de indução magnética